Гай Аврелій Котта ():

 Гай Аврелій Котта (консул 200 року до н. е.) (д/н — після 200 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Гай Аврелій Котта (консул 252 року до н. е.) (д/н — після 231 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Аврелій Котта (консул 75 року до н. е.) (близько 120 до н. е. — 74) — римський державний діяч, консул 75 року до н. е., оратор.